Джей Эрнандес (, род. 20 февраля 1978 года) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Эрнандес (полное имя — Хавьер Мануэль Эрнандес младший; ) родился в Монтебелло, штат Калифорния в семье механика. Стал третьим ребёнком в семье: до него родились два брата (Михаэль и Габриэль), а после — сестра Амелия. Учился в Техническом колледже Дон Боско, затем был переведён в Колледж Шор.

В Лос-Анджелесе Эрнандес познакомился с менеджером Говардом Тайнером, который разглядел в нём артистический талант и направил в школу актёрского мастерства, после чего разослал фото Джея кастинговым агентам. С 2000 года Эрнандес начинает регулярно появляться в голливудских фильмах, включая ленту «Хостел», спродюсированную Квентином Тарантино. В 2004 году вышел казахстанско-французский фильм «Кочевник», в котором Эрнандес сыграл роль Ерали.

Фильмография

Награды и премии

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США